Ashoknagar (district), een district van de Indiase deelstaat Madhya Pradesh
 Ashoknagar (stad), de hoofdplaats van het district Ashoknagar
 Ashok Nagar (Delhi), een wijk in de Indiase stad Delhi
 Ashok Nagar (Madras), een wijk in de Indiase stad Madras
 Ashoknagar Kalyangarh, een plaats in de Indiase deelstaat West-Bengalen